Allavena è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente ligure, è presente prevalentemente nell'imperiese.

Potrebbe derivare dal cognome francese Allavène, proveniente dalla Picardia, indicante un produttore di avena.

In Italia conta circa 87 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani